Pylos-Nestor () ist eine griechische Gemeinde auf der Halbinsel Peloponnes und umfasst den südlichen und westlichen Teil der Halbinsel.

Sie wurde mit der Verwaltungsreform 2010 aus sechs Vorgängergemeinden neu geschaffen und hat ihren Sitz in der Stadt Pylos.

Sehenswürdigkeiten 
 Osmanisches Kastell (Neo-Kastro) in Pylos
 Paliokastro (altes Kastell) nördlich der Navarino-Bucht gelegen
 Osmanisch-Venezianische Festung Koroni
 Osmanisch-Venezianische Festung Methoni
 Stadtzentrum von Koroni
 Aquädukt aus der Osmanenzeit am südlichen Ortseingang von Pylos
 Erinnerungsstätte an die Schlacht von Navarino
 Bucht Voidokilia (das sogenannte „Omega“)
 Agia Nicola, der Berg bei Pylos mit einer kleinen Kirche und 360-Grad-Panorama
 Palast des Nestor, eine mykenische Palastanlage
 Museum in Hora mit Fundstücken aus dem Palast des Nestor
 Archäologisches Museum in Pylos
 byzantinische Kirche Agios Vasilios
 Kloster De viridario Beatae Mariae, Ruine

Gemeindegliederung 
Die Einwohnerzahlen stammen aus den Ergebnissen der Volkszählung 2011; die Gemeindebezirke entsprechen den Gemeinden, die von 1997 bis 2010 bestanden.

 Gemeindebezirk Chiliochoria – Δημοτική Ενότητα Χιλιοχωρίων – 2.468
 Ortsgemeinschaft Chandrinos – Τοπική Κοινότητα Χανδρινού – 697
 Chandrinos – Χανδρινός – 636
 Platanovrysi – Πλατανόβρυση – 61
 Ortsgemeinschaft Koukkounara – Τοπική Κοινότητα Κουκκουνάρας – 575
 Koukkounara – Κουκκουνάρα – 129
 Stenosia – Στενωσιά – 446
 Ortsgemeinschaft Kremmydia – Τοπική Κοινότητα Κρεμμυδίων – Κρεμμύδια – 516
 Ortsgemeinschaft Mesopotamos – Τοπική Κοινότητα Μεσοποτάμου – Μεσοπόταμος – 307
 Ortsgemeinschaft Soulnari – Τοπική Κοινότητα Σουληναρίου – Σουληνάρι – 373

 Gemeindebezirk Koroni – Δημοτική Ενότητα Κορώνης – 4.366
 Ortsgemeinschaft Akritochori – Τοπική Κοινότητα Ακριτοχωρίου – Ακριτοχώρι – 195
 Ortsgemeinschaft Charakopio – Τοπική Κοινότητα Χαρακοπίου – 802
 Agia Triada – Αγία Τριάδα – 40
 Agios Isidoros – Άγιος Ισίδωρος – 17
 Agios Ioannis – Άγιος Ιωάννης – 17
 Charakopio – Χαρακοπιό – 680
 Kotronakia – Κοτρωνάκια – 8
 Myrtia – Μυρτιά – 20
 Potamia – Ποταμιά – 20
 Ortsgemeinschaft Chrysokellaria – Τοπική Κοινότητα Χρυσοκελλαριάς – 567
 Agii Anargyri – Άγιοι Ανάργυροι – 35
 Chrysokellaria – Χρυσοκελλαριά – 532
 Ortsgemeinschaft Falanthi – Τοπική Κοινότητα Φαλάνθης – 196
 Chomatero – Χωματερό – 79
 Falanthi – Φαλάνθη – 105
 Mystraki – Μυστράκι – 12
 Ortsgemeinschaft Kaplani – Τοπική Κοινότητα Καπλανίου – 163
 Exochiko – Εξοχικό – 32
 Kaplani – Καπλάνι – 75
 Zizanio – Ζιζάνιο – 56
 Ortsgemeinschaft Kombi – Τοπική Κοινότητα Κόμπων – 108
 Kombi – Κόμποι – 95
 Peroulia – Περούλια – 13
 Ortsgemeinschaft Koroni – Τοπική Κοινότητα Κορώνης – 1.409
 Koroni – Κορώνη – 1.397
 Rio – Ρίο – 12
 Ortsgemeinschaft Vasilitsi – Τοπική Κοινότητα Βασιλιτσίου – 630
 Agios Georgios – Άγιος Γεώργιος – 3
 Faneromeni – Φανερωμένη – 23
 Koukouras – Κούκουρας – 33
 Lakoules – Λακούλες – 7
 Livadakia – Λιβαδάκια – 37
 Vasilitsi – Βασιλίτσι – 517
 Ortsgemeinschaft Vounaria – Τοπική Κοινότητα Βουναρίων – 181
 Gialika – Γιαλικά – 16
 Vounaria – Βουνάρια – 165
 Ortsgemeinschaft Yamia – Τοπική Κοινότητα Υαμείας – Υάμεια – 115

 Gemeindebezirk Methoni – Δημοτική Ενότητα Μεθώνης – 2.598
 Ortsgemeinschaft Evangelismos – Τοπική Κοινότητα Ευαγγελισμού – 408
 Amoulaki – Αμουλάκι – 11
 Dendroulia – Δεντρούλια – unbewohnt
 Evangelismos – Ευαγγελισμός – 259
 Kavouriano – Καβουριανό – 24
 Kamaria – Καμάρια – 109
 Palialona – Παλιάλωνα – 5
 Ortsgemeinschaft Finiki – Τοπική Κοινότητα Φοινίκης – 103
 Finiki – Φοινίκη – 97
 Lambes – Λάμπες – 6
 Ortsgemeinschaft Finikounda – Τοπική Κοινότητα Φοινικούντος – 677
 Agia Marina – Αγία Μαρίνα – unbewohnte Insel
 Anemomylos – Ανεμόμυλος – 22
 Chounakia – Χουνάκια – 25
 Finikounda – Φοινικούντα – 592
 Grizokambos – Γριζόκαμπος – 25
 Loutsa – Λούτσα – 13
 Schiza – Σχίζα – unbewohnte Insel
 Ortsgemeinschaft Kenourgio Chorio – Τοπική Κοινότητα Καινούργιου Χωρίου – 54
 Kenourgio Chorio – Καινούργιο Χωριό – 22
 Varakes – Βαράκες – 32
 Ortsgemeinschaft Lachanada – Τοπική Κοινότητα Λαχανάδας – 147
 Asprochorti – Ασπροχόρτι – 9
 Lachanada – Λαχανάδα – 138
 Nerantzies – Νεραντζιές – unbewohnt
 Ortsgemeinschaft Methoni – Τοπική Κοινότητα Μεθώνης – 1.209
 Gefyri – Γεφύρι – 16
 Kokkinia – Κοκκινιά – 13
 Kritika – Κρητικά – 4
 Methoni – Μεθώνη – 1.103
 Sapientza – Σαπιέντζα – 	2
 Tapia – Τάπια – 71

 Gemeindebezirk Nestor – Δημοτική Ενότητα Νέστορος – 5.042
 Stadtbezirk Chora – Δημοτική Κοινότητα Χώρας – 3.498
 Stylianos – Στυλιανός – 44
 Chora – Χώρα – 3.454
 Ortsgemeinschaft Ambelofyto – Τοπική Κοινότητα Αμπελοφύτου	 – Αμπελόφυτο – 263
 Ortsgemeinschaft Flesiada – Τοπική Κοινότητα Φλεσιάδος – Φλεσιάδα – 73
 Ortsgemeinschaft Koryfasio – Τοπική Κοινότητα Κορυφασίου – 471
 Koryfasio – Κορυφάσιο – 459
 Pisaski – Πισάσκι – 12
 Ortsgemeinschaft Metaxada – Τοπική Κοινότητα Μεταξάδας – 109
 Mertaxada – Μεταξάδα – 109
 Potamia – Ποταμιά – unbewohnt
 Stavros – Σταυρός – unbewohnt
 Ortsgemeinschaft Myrsinochori – Τοπική Κοινότητα Μυρσινοχωρίου – Μυρσινοχώρι – 190
 Ortsgemeinschaft Paleo Loutro – Τοπική Κοινότητα Παλαιού Λουτρού – Παλαιό Λουτρό – 13
 Ortsgemeinschaft Romanos – Τοπική Κοινότητα Ρωμανού – 425
 Petrochori – Πετροχώρι – 135
 Romanos – Ρωμανός – 290

 Gemeindebezirk Papaflessas – Δημοτική Ενότητα Παπαφλέσσα – 1.316
 Ortsgemeinschaft Maniaki – Τοπική Κοινότητα Μανιακίου – 101
 Maniaki – Μανιάκι – 34
 Touloupa Chani – Τουλούπα Χάνι – 67
 Ortsgemeinschaft Margeli – Τοπική Κοινότητα Μαργελίου – Μαργέλι – 42
 Ortsgemeinschaft Metamorfosi – Τοπική Κοινότητα Μεταμορφώσεως – Μεταμόρφωση – 313
 Ortsgemeinschaft Papaflessas – Τοπική Κοινότητα Παπαφλέσσα – 71
 Agii Apostoli – Άγιοι Απόστολοι – 15
 Kondogoni – Κοντογόνι – 18
 Papaflessas – Παπαφλέσσας – 38
 Ortsgemeinschaft Vlachopoulo – Τοπική Κοινότητα Βλαχοπούλου – 789
 Koumaro – Κούμαρον – 56
 Vlachopoulo – Βλαχόπουλο – 733

 Gemeindebezirk Pylos – Δημοτική Ενότητα Πύλου – 5.287
 Stadtbezirk Pylos – Δημοτική Κοινότητα Πύλου – 2.767
 Eleofyto – Ελαιόφυτο – 81
 Gialova – Γιάλοβα – 275
 Paleobero – Παλαιόνερο – 19
 Pylos – Πύλος – 2.345
 Schinolakka – Σχινόλακκα – 47
 Sfaktiria – Σφακτηρία – unbewohnte Insel
 Ortsgemeinschaft Ambelokipi Τοπική Κοινότητα Αμπελοκήπων – 99
 Ambelokipi – Αμπελόκηποι – 35
 Kato Ambelokipi – Κάτω Αμπελόκηποι – 64
 Ortsgemeinschaft Chomatada – Τοπική Κοινότητα Χωματάδας – 310
 Chomatada – Χωματάδα – 185
 Perivolakia – Περιβολάκια – 125
 Ortsgemeinschaft Glyfada – Τοπική Κοινότητα Γλυφάδας – Γλυφάδα – 219
 Ortsgemeinschaft Iklena – Τοπική Κοινότητα Ικλαίνης – Ίκλαινα – 313
 Ortsgemeinschaft Kallithea – Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας – 664
 Arapolakka – Αραπόλακκα – 35
 Kallithea – Καλλιθέα – 629
 Ortsgemeinschaft Kynigos – Τοπική Κοινότητα Κυνηγού – 258
 Kynigos – Κυνηγός – 245
 Vozikeika – Βοζικέικα – 13
 Ortsgemeinschaft Mesichori – Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίου – Μεσοχώρι – 157
 Ortsgemeinschaft Pappoulia – Τοπική Κοινότητα Παππουλίων – 187
 Pappoulia – Παππούλια – 103
 Platanos – Πλάτανος – 84
 Ortsgemeinschaft Pidasos – Τοπική Κοινότητα Πηδάσου – Πήδασος – 166
 Ortsgemeinschaft Pyla – Τοπική Κοινότητα Πύλας – 147
 Balodimeika – Μπαλοδημαίικα – 26
 Pyla – Πύλα – 121

Aufnahmen aus dem Gemeindegebiet

Einzelnachweise 

Gemeinde in der Region Peloponnes